Wünzer ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor Wünzer (1831–1897), sächsischer Hofschauspieler und großherzoglich hessischer Intendant